Nunchía kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Nunchía (ort), Casanare, 
 Nunchía (kommun), Casanare,